Línea 68 puede referirse a:
 La línea 68 de ferrocarriles de media distancia de Andalucía, España.
 La línea 68 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 La línea 68 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 La antigua Línea 68 de autobuses de Montevideo, Uruguay.